Dalung (Cipocok Jaya)
 Dalung (Kuta Utara)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing